Suore francescane del Sacro Cuore di Gesù, di Caracas - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore francescane del Sacro Cuore di Gesù, di Rio de Janeiro - congregazione religiosa di diritto pontificio